Дримовщина  — топоним:

Беларусь 
 Дримовщина — деревня, Лепельский сельсовет, Лепельский район, Витебская область
 Дримовщина — деревня, Ольшанский сельсовет, Чашникский район, Витебская область